1951/52 was het 54ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1951/52